Дойчкройц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф. . Официальный код — 10801.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Кёльи (местный блок) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 местный список: 10 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АНП занимает 7 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда